

События

Римская республика 
 Консулы: Марк Порций Катон и Квинт Марций Рекс (оба — плебеи); преторы: Гней Корнелий Сизенна и Секст Помпей (в Македонии); эдил: Марк Юний Пенн; монетные триумвиры: Авл Манлий Сергиан, Гней Корнелий Сизенна, Луций Косконий и Луций Помпоний.
 Вторая Далматинская война заканчивается победой римлян.
 В римской Галлии основана колония Narbo Martius и учреждена новая провинция — Нарбонская Галлия.

Северная Африка 
 Умирает царь Нумидии Миципса, по его завещанию страна разделена между его сыновьями Гиемпсалом, Адгербалом и племянником Югуртой.
 В Египте выходит указ, подписанный тремя правителями, положивший конец противостоянию Птолемея VIII и двух его соправительниц.

Китай 
 Ханьские власти заселяют отбитые у Хунну земли 60 тыс. военных поселенцев.

Родились 
 118, ок. — Луций Лициний Лукулл, по прозвищу Понтийский (ум. 56 до н. э.), римский военачальник и политический деятель.

Скончались 
 Миципса — царь Нумидии;
 Сыма Сян-жу, поэт.

См. также

Примечание